Сент-Етьєн — місто у Франції, у регіоні Рона-Альпи, адміністративний центр департаменту Луара.
 Сент-Етьєн (футбольний клуб) — французький футбольний клуб із однойменного міста.
 Сент-Етьєн (округ) — округ у Франції, в департаменті Луара.
 Сент-Етьєнн-а-Арн — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Арденни.
 Сент-Етьєнн-ан-Бресс — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Сона і Луара.
 Сент-Етьєнн-ан-Деволюї — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи.
 Сент-Етьєнн-ан-Деволюї (кантон) — кантон у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи.
 Сент-Етьєнн-ан-Когле — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Сент-Етьєнн-Валле-Франсез — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Лозер.
 Сент-Етьєнн-де-Баїгоррі — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.
 Сент-Етьєнн-де-Баїгоррі (кантон) — кантон у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.
 Сент-Етьєнн-де-Бріюе — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея.
 Сент-Етьєнн-де-Булонь — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Сент-Етьєнн-де-Валу — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Сент-Етьєнн-дю-Віган — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Верхня Луара.
 Сент-Етьєнн-де-Вік — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє.
 Сент-Етьєнн-де-Вільреаль — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.
 Сент-Етьєнн-де-Гере — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер.
 Сент-Етьєнн-де-Гургас — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро.
 Сент-Етьєнн-де-Карла — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Канталь.
 Сент-Етьєнн-де-Кюїн — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Савоя.
 Сент-Етьєнн-де-Кроссе — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.
 Сент-Етьєнн-де-Лісс — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда.
 Сент-Етьєнн-де-Люгдаре — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Сент-Етьєнн-де-Люгдаре (кантон) — кантон у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Сент-Етьєнн-де-Мер-Морт — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара.
 Сент-Етьєнн-де-Монлюк — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара.
 Сент-Етьєнн-де-Мор — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Канталь.
 Сент-Етьєнн-де-Пюїкорб'є — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Дордонь.
 Сент-Етьєнн-де-Сен-Жуар — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.
 Сент-Етьєнн-де-Серр — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Сент-Етьєнн-де-Сор — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Гар.
 Сент-Етьєнн-де-Тіне — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.
 Сент-Етьєнн-де-Тюльмон — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн і Гаронна.
 Сент-Етьєнн-де-Фонбеллон — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Сент-Етьєнн-де-Фужер — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.
 Сент-Етьєнн-де-Фюрсак — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез.
 Сент-Етьєнн-де-Шам — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Сент-Етьєнн-де-Шиньї — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Сент-Етьєнн-де-Шомей — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Канталь.
 Сент-Етьєнн-дез-Ульєр — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Рона.
 Сент-Етьєнн-д'Орт — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Ланди.
 Сент-Етьєнн-дю-Буа (Ен) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен.
 Сент-Етьєнн-дю-Буа (Вандея) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея.
 Сент-Етьєнн-дю-Вальдоннез — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Лозер.
 Сент-Етьєнн-дю-Вовре — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер.
 Сент-Етьєнн-дю-Ге-де-л'Іль — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор.
 Сент-Етьєнн-дю-Гре — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон.
 Сент-Етьєнн-дю-Рувре — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.
 Сент-Етьєн-дю-Мон — церква у V окрузі Парижа.
 Сент-Етьєнн-Естрешу — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро.
 Сент-Етьєнн-д'Альбаньян — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро.
 Сент-Етьєнн-Кантале — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Канталь.
 Сент-Етьєнн-л'Альє — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер.
 Сент-Етьєнн-ла-Варенн — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Рона.
 Сент-Етьєнн-ла-Женест — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез.
 Сент-Етьєнн-Лардейроль — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Верхня Луара.
 Сент-Етьєнн-ла-Сігонь — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр.
 Сент-Етьєнн-ла-Тіє — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос.
 Сент-Етьєнн-лез-Орг — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.
 Сент-Етьєнн-лез-Орг (кантон) — кантон у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.
 Сент-Етьєнн-ле-Ло — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи.
 Сент-Етьєнн-ле-Молар — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара.
 Сент-Етьєнн-ле-Ремірмон — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези.
 Сент-Етьєнн-о-Кло — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез.
 Сент-Етьєнн-о-Мон — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Сент-Етьєнн-о-Тампль — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.
 Сент-Етьєнн-Руале — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза.
 Сент-Етьєнн-су-Баєль — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер.
 Сент-Етьєнн-су-Барбюїз — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Об.
 Сент-Етьєнн-сюр-Блель — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Верхня Луара.
 Сент-Етьєнн-сюр-Рейссуз — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен.
 Сент-Етьєнн-сюр-Сюїпп — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.
 Сент-Етьєнн-сюр-Шаларонн — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен.
 Сент-Етьєнн-сюр-Юссон — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Вілле-Сент-Етьєнн — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.
 Ганкур-Сент-Етьєнн — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.
 Ла-Шапель-Сент-Етьєнн — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр.
 Согіс-Сент-Етьєнн — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.

Персоналії 
 Жан-Поль Рабо Сент-Етьєн (), більш відомий як Рабо Сент-Етьєн (Rabaut Saint-Étienne) — французький політичний діяч часів Великої революції, протестантський пастор, публіцист. Один з лідерів повстання федералістів.

Багатозначні терміни